Ženská dvouhra bett1open 2021 probíhala ve druhé polovině června 2021. Do singlové soutěže berlínského tenisového turnaje hraného na trávě nastoupilo dvacet osm hráček. V letech 2009–2020 se událost nekonala. Do kalendáře byla opět zařazena v sezóně 2020, kdy se v důsledku přerušení sezóny pro pandemii covidu-19 neuskutečnila. Obhájkyní titulu z roku 2008 byla Ruska Dinara Safinová, která ukončila profesionální kariéru v roce 2014.

Vítězkou se stala nenasazená Ruska Ljudmila Samsonovová, jež ve finále zdolala turnajovou pětku Belindu Bencicovou po třísetovém průběhu 1–6, 6–1 a 6–3. V probíhající sezóně a své dosavadní kariéře si připsala premiérové turnajové vítězství na okruhu WTA Tour. Samsonovová přitom musela projít dvoukolovou kvalifikací. Díky bodovému zisku si zajistila premiérový posun do první stovky žebříčku WTA, když ze 106. místa poskočila až na 63. pozici.

Nasazení hráček 
Čtyři nejvýše nasazené hráčky obdržely volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

WTA German Open
Tenis v Německu v roce 2021
WTA Tour 2021